Nikokles z Akriaj – starożytny grecki biegacz
 Nikokles z Pafos – starożytny król Pafos
 Nikokles z Salaminy – starożytny król Salaminy na Cyprze
 Nikokles z Sykionu – tyran Sykionu

Zobacz też 
 Do Nikoklesa – dzieło Izokratesa